Дуб може да се односи на:

 Дуб, други назив за Храст лужњак

или

 Дуб (археолошки локалитет), у селу Мала Врбница, општина Брус
 Дуб (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Златиборски управни округ, Република Србија
 Дуб (Котор), насеље у општини Котор, Република Црна Гора
 Дуб (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Дуб (Хаџићи), насеље у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дуб (Травник), насеље у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Дуб (Прахатице), варошица у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република